Sulayman I de Pèrsia (1647/1648-1694), xa de Pèrsia de la dinastia safàvida (1666-1694)
 Sulayman II de Pèrsia, xa de Pèrsia de la dinastia safàvida (1749-1750)
 Sulayman Shah Beg (? - 1387) emir o bey del Beylik de Germiyan
 Sulayman Xah,, destacat amir de Tamerlà